Hitzendorf (veraltete Schreibung teils Hietzendorf oder Hizendorf) heißen folgende geographische Objekte:

 Hitzendorf (Steiermark), Gemeinde im Bezirk Graz Umgebung, Steiermark
 Hitzendorf (Hohenfels), Gemarkung in der Gemeinde Hohenfels (Oberpfalz) bei Regensburg, Bayern
 Hitzendorf (Gemeinde Semriach), Ortsteil der Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch: 
 Hetzendorf